Барайы — река в России, в Якутии. Правый приток Алдана.

Длина реки — 251 км, площадь водосборного бассейна — 4880 км².

Притоки 
Основные притоки реки, с указанием расстояния от устья и берега:

 54 км: без названия (пр.)
 69 км: Элгэкээн (лв.)
 78 км: без названия (пр.)
 81 км: Ыраах-Кыра-Юрэх (лв.)
 95 км: руч. Ыраас-Юрэх (пр.)
 104 км: Ойуурдаах-Юрэх (лв.)
 120 км: Бютэй-Юрэх (пр.)
 122 км: без названия (пр.)
 130 км: Иэмтиндьэ (лв.)
 131 км: Буурдаах-Юрюйэ (пр.)
 140 км: Бэрэндьэ (лв.)
 140 км: Атокуот (пр.)
 148 км: без названия (лв.)
 153 км: Тюнчэкчээн (пр.)
 164 км: Чаалбаан (лв.)
 169 км: Орбани (пр.)
 169 км: Таалчаан (лв.)
 176 км: Элэнджэ (лв.)
 187 км: Холдин (лв.)
 197 км: Нюнэгибди (лв.)
 198 км: Боринджа (пр.)
 203 км: Илбэкич (пр.)
 210 км: Имтандьа (лв.)
 218 км: Нади (пр.)

Примечания 

Притоки Алдана
Реки Томпонского района
Реки Таттинского улуса